Eisaku  ist der Name folgender Personen:
 Eisaku Kubonouchi (* 1966), japanischer Manga-Zeichner
 Satō Eisaku (1901–1975), japanischer Politiker, Premierminister (1964–1972)
 Wada Eisaku (1874–1959), japanischer Maler